Philipp Scheucher ist der Name folgender Personen:

* Philipp Scheucher (Pianist) (* 1993), österreichischer Pianist
 Philipp Scheucher (Fußballspieler) (* 2001), österreichischer Fußballspieler